Giants steht für:

 San Francisco Giants, US-amerikanische Baseballmannschaft
 New York Giants,  US-amerikanisches American-Football-Team
 Giants Stadium, Stadion der NFL-Teams New York Giants und New York Jets sowie des Fußballklubs New York Red Bulls aus der Major League Soccer
Giants Software, Entwicklungsstudio aus der Schweiz